Die Abkürzung SCSU steht für:

 St. Cloud State University
 South Carolina State University
 Southern Connecticut State University
 Standard Compression Scheme for Unicode

Abkürzung